Пи́цци () — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители 
 Пицци, Итало — итальянский композитор и музыковед XIX века.
 Пицци, Нилла (1919—2011) — итальянская певица и актриса.
 Пицци, Пьер Луиджи (род. 1930) — итальянский оперный режиссёр, сценограф и художник по костюмам.
Пицци, Тулио (1919—2005) — чилийский врач и шахматист.
 Пицци, Фаусто (род. 1967) — итальянский футболист, обладатель Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.
 Пицци, Хуан Антонио (род. 1968) — испанский футболист и тренер.
 Пицци (полное имя Луиш Мигел Афонсу Фернандиш; род. 1989) — португальский футболист.